Jacob, fill d'Isaac, patriarca d'Israel
 Jacob, pare de Josep de Natzaret, avi de Jesucrist
 Jacob d'Alexandria, metge grec 
 Jacob de Batnes, religiós sirià, bisbe de Batne o Batnes 
 Jacob de Coccinabafos, monjo del monestir de Coccinabaphus 
 Jacob Diaca, religiós sirià, diaca d'alguna església a Síria o Celesíria 
 Jacob d'Edessa el Vell o Jacob Baradeu o Jacob Zanzalos, monjo i bisbe d'Edessa 
 Jacob d'Edessa el Jove o Jacob Doctor, Jacob Comentador i Jacob Intèrpret de llibres, bisbe d'Edessa
 Jacob de Nimiuza, eremita sirià
 Jacob de Nisibis o Jacob Magne, asceta i bisbe de Nisibes
 Jacob el Sirià, monjo sirià 
 Jacob (jurista), jurista romà d'Orient